La saison 1991 du casque d’or est la  du championnat de France de football américain  division qui voit le sacre des Argonautes d'Aix-en-Provence.

Participants 
 Castors de Paris
Flash de La Courneuve
 Spartacus de Paris
 Argonautes d'Aix
Sphinx du Plessis
 Ours de Blagnac
 Centaures de Grenoble
 Anges Bleus de Joinville
 Météores de Nogent
 Rangers de Saint-Mandé
 Celtics de Lanester
 Drakkars de Nantes
 Iroquois de Rouen
 Paris Jets
 Crazy-Lions de Paris (vainqueur en D2)
 Tigres de Nancy (finaliste en D2)

Classement général

Poule des as

Poules B

Play-offs

Source 
  Elitefoot

Casque de diamant
Football américain en 1991